

Geografia

Svizzera 
 Roggwil – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Roggwil – comune nel distretto di Arbon (Canton Turgovia)